Гргетег је насеље у Србији у општини Ириг у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 76 становника.

Саграђено је јужно од истоименог манастира, који је основан 1471. године и који је на 274 метара надморске висине. Гргетег је село планинског типа.

Историја 
За тај прњавор манастира Гргетега се крајем 19. века говорило да је добро уређено село, са школом и учитељем. Милан Велимировић је постављен за сеоског учитеља 1899. године.

Демографија 
У насељу Гргетек живи 76 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 49,4 година (45,5 код мушкараца и 53,2 код жена). У насељу има 25 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,80.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Иригу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији